Мопау (заказник)
 Мопау (река)